Schweiberg (helling), een helling in Zuid-Limburg, bekend uit de Amstel Gold Race
 Schweiberg (plaats), een gehucht nabij Mechelen in Nederlandse provincie Limburg